Перешпа — название населённых пунктов на Украине:
 
 Перешпа — село в Шацком районе Волынской области.
 Перешпа — до 1963 г. название села Заозёрное в Любомльском районе Волынской области.